Ez az a ház: a Tankcsapda együttes kislemeze és címadó dala
 Ez az a ház: Illés Lajos–Bródy János dala az Ezek a fiatalok című filmből ill. az ugyanilyen című, a filmből készült nagylemezről.